Râul Șoimuș se poate referi la:

 Șoimuș - afluent al râului Roșia
 Șoimuș - afluent al râului Târnava
 Șoimuș - afluent al râului Sighișoara
 Șoimuș - afluent al râului Someș
 Șoimușu Mic - afluent al râului Eliseni

Vezi și 
 Șoimuș (dezambiguizare)

Toponime românești